Ел Прогресо има више значења:

 Ел Прогресо, Ла Пуерта де лос Коралес (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Прогресо, Ла Тира (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Прогресо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Прогресо, Капитан Видрио (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Прогресо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Прогресо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Прогресо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Прогресо, Сан Исидро дел Прогресо (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Прогресо (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Прогресо (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Прогресо, Закаријас Мендоза (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Прогресо (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо, Нуево Оризонте (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Фернандо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо, Чинтул (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо, Син Пенсар (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прогресо (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Прогресо (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Прогресо, Лома Пријета (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Прогресо (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Прогресо, Лос Пинос (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Прогресо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Прогресо (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Прогресо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Прогресо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Прогресо (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Прогресо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Прогресо (Тијера Бланка, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Прогресо, Запотитлан (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Прогресо (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Прогресо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Прогресо, Чупандиљо (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Прогресо (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Прогресо (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Прогресо (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Прогресо (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Прогресо (Тултепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Прогресо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Прогресо (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Прогресо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Прогресо (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Прогресо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Прогресо, Ел Порвенир (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Прогресо (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Прогресо, Трес Гера (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Прогресо, Ел Енсинал (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Прогресо, Ел Морал (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо, Барио де Коапа (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Андрес Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Мигел Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Мигел Панистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Педро Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Педро Мартир Јукуксако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Педро Теутила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Сантијаго Тилантонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Санто Доминго Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Теотонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Прогресо (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Прогресо (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Прогресо (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Прогресо (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Прогресо (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Прогресо (Мазапилтепек де Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Прогресо (Окотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Прогресо (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Прогресо, Сан Антонио (Тепекси де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Прогресо (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Прогресо (Тласко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Прогресо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Прогресо (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Прогресо (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Прогресо, Лас Трохас (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Прогресо (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Прогресо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Прогресо (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Прогресо (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Прогресо (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Прогресо (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Прогресо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Прогресо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Прогресо, Ел Халон (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Прогресо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Прогресо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Прогресо (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Прогресо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Прогресо (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Прогресо (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Прогресо (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Прогресо (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Прогресо (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Прогресо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Прогресо (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Прогресо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Прогресо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Фернандо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Прогресо (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Прогресо (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо, Бехуко (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Пануко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо, Мата Новиљо (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо, Ла Хунта (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Тијера Бланка, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо, Кабељал (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо, Лос Усканга (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прогресо (Пануко, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Прогресо (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику